Трояновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Трояновская волость (Житомирский уезд) — в составе Волынской губернии
 Трояновская волость (Балтский уезд) — в составе Подольской губернии
 Трояновская волость (Рославльский уезд) — в составе Смоленской губернии